Tuanku Syed Sirajuddin, właśc. Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalullaill (ur. 17 maja 1943 w Arau) – władca Perlisu, najmniejszego ze stanów malezyjskich. Został wybrany na króla Malezji w grudniu 2001 przez równych mu sułtanów. Jest absolwentem brytyjskiej Royal Military Academy w Sandhurst. Poprzedni monarcha, bardzo lubiany w kraju sułtan Abdul Aziz Shah, zmarł w listopadzie 2001 po operacji serca. Sirajuddin pełnił swój urząd do 12 grudnia 2006. Był dwunastym królem Malezji.

Bibliografia 
   [dostęp 2012-10-16]

Władcy Malezji
Sułtani Perlisu
Malezyjscy politycy
Odznaczeni Orderem Kambodży
Odznaczeni Orderem Królewskim Serafinów
Odznaczeni Krzyżem Wielkim Legii Honorowej
Odznaczeni Orderem Białej Róży Finlandii
Odznaczeni Orderem Chryzantemy
Odznaczeni Orderem Domowym Korony Brunei
Odznaczeni Orderem Świętego Skarbu
Odznaczeni Orderem Zasługi Republiki Włoskiej
Odznaczeni Wielkim Orderem Króla Tomisława
Urodzeni w 1943